Ozymandias peut désigner :

Ramsès II 
 Ozymandias, un des noms portés par Ramsès II ;
 Ozymandias, un poème de Percy Bysshe Shelley, écrit en 1817, et faisant référence à ce pharaon ;
 Ozymandias, un poème d'Horace Smith, écrit également sur le même sujet, lors d'un jeu avec Shelley.

Musique 
 Ozymandias, un pianiste contemporain ;
 Ozymandias, un album du groupe Qntal.

Littérature et BD 
 Ozymandias, un personnage du comics Watchmen ;
 , un personnage de comics et un associé du vilain Apocalypse dans les X-Men ;
 Ozymandias, une intelligence artificielle dans la série de romans de science-fiction (space opera)  de Simon R. Green ;
 Ozymandias, une nouvelle de science-fiction de Robert Silverberg ;
 Ozymandias, le démon de  Coulter dans la trilogie À la croisée des mondes de Philip Pullman.

Télévision 
 Ozymandias, le  de la saison 5 de Breaking Bad ;
 Ozymandias (ou « Ozzy »), le fils d’Ally (Sarah Paulson) et Ivy dans la septième saison d’American Horror Story ;
 Azymondias, le prince des dragons dans le dessin animé produit par la plateforme Netflix Le Prince des dragons (The Dragon Prince), sans doute une référence au nom Ozymandias.
 Ozymandias est un des prénoms proposés par Sheldon Cooper pour le fils de Bernadette et d’Howard dans l’épisode 16 de la 11ème saison de The Big Bang Theory. Sheldon fait plus exactement référence au poème de Percy Bysshe Shelley, Ozymandias (Percy Bysshe Shelley).
 Ozymandias est le nom par lequel se présente le "vagabond" rencontré par Will Parker au début du premier épisode de la série Les Tripodes.

Notes et références